Zimmerer bezeichnet:

 einen Handwerksberuf, siehe Zimmerer
 Der Zimmerer. Organ des Zentralverbandes der Zimmerer und Verwandter Berufsgenossen Deutschlands. 1894 bis 1933

Zimmerer ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Zimmerer (* 1965), deutsche Tischtennisspielerin
 Blanka Zimmerer, deutsche Physikerin und Richterin am Bundespatentgericht
 Carl Zimmerer (1926–2001), deutscher Staats- und Sozialwissenschaftler, Volkswirt und Unternehmer
 Eugen von Zimmerer (1843–1918), deutscher Gouverneur von Kamerun
 Fritz Zimmerer (1930–2013), deutscher Unternehmer, Kreisbrandinspektor und Feuerwehrfunktionär
 Helmuth Zimmerer (1912–1984), deutscher Jurist, Volkswirt, Kommunalpolitiker und Oberbürgermeister von Würzburg
 Jürgen Zimmerer (* 1965), deutscher Historiker
 Katarzyna Zimmerer (* 1961), polnische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Ludwig Zimmerer (1924–1987), deutscher Journalist, Korrespondent der westdeutschen Medien in Polen
 Ricarda Zimmerer (* 1996), deutsche Nachwuchsdarstellerin
 Toni Zimmerer (* 1877–??), gebürtig Anton Zimmerer, deutscher Schauspieler
 Wilhelm Zimmerer (1884–1951), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Zimmerer (* 1940), deutscher Bobfahrer

Siehe auch:
 Zimmermann (Begriffsklärung)
 Zimmer (Begriffsklärung)
 Zimerman